Gunung Sahilan (plaats), een plaats in Indonesië
Gunung Sahilan (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing